Тенда — група мов із Західноатлантичної групи
 Тенда — група народів у західній Африці
 Тенда — італійська й окситанська назва села Танд у Франції.
 «Беатріче ді Тенда» — опера Вінченцо Белліні.

Див. також 
 Танд (значення)